Kingston steht für:

 Kingston (Jamaika), Hauptstadt von Jamaika
 Kingston Parish, Verwaltungsbezirk auf Jamaika
 Kingston (Marskrater)

Weitere geographische Objekte in:

Australien:
 Kingston City, Melbourne
 Kingston (Norfolkinsel)
 Kingston on Murray, South Australia
 Kingston SE, South Australia
 Kingston (Tasmanien)

England:
 Kingston (Buckinghamshire)
 Kingston (Cambridgeshire)
 Kingston (Charterlands), Devon
 Kingston (East Devon)
 Kingston (Kingswear), Devon
 Kingston (Corfe Castle), Dorset
 Kingston (Hazelbury Bryan), Dorset
 Kingston (Greater Manchester)
 Kingston (New Forest), Hampshire
 Kingston (Portsmouth), Hampshire
 Kingston (Isle of Wight)
 Kingston (Kent)
 Kingston (Suffolk)
 Kingston by Ferring, West Sussex
 Kingston by Sea, West Sussex
 Kingston near Lewes, East Sussex
 Kingston on Soar, Nottinghamshire
 Kingston upon Hull, Humberside
 Kingston upon Thames, Stadtteil von London, siehe Royal Borough of Kingston upon Thames (Stadtbezirk von London)
 Kington (Herefordshire)

Kanada:
 Kingston (New Brunswick)
 Kingston (Ontario)

Neuseeland:
 Kingston (Neuseeland)

Schottland:
 Kingston (East Lothian)
 Kingston (Glasgow)
 Kingston on Spey, Moray

Vereinigte Staaten:
 Kingston (Arkansas), gemeindefreies Gebiet im Madison County, Arkansas
 Kingston (Georgia), Ort im Bartow County, Georgia
 Kingston (Illinois), Ort im DeKalb County, Illinois
 Kingston (Iowa), gemeindefreies Gebiet im Des Moines County, Iowa
 Kingston (Louisiana), gemeindefreies Gebiet im DeSoto Parish, Louisiana
 Kingston (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Somerset County, Maryland
 Kingston (Massachusetts), Stadt im Plymouth County, Massachusetts
 Kingston (Michigan), Ort im Tuscola County, Michigan
 Kingston (Minnesota), Ort im Meeker County, Minnesota
 Kingston (Missouri), Ort im Caldwell County, Missouri
 Kingston (Mississippi), Ort im Adams County, Mississippi
 Kingston (New Hampshire), Ort im Rockingham County, New Hampshire
 Kingston (New Jersey), gemeindefreies Gebiet im Middlesex County, New Jersey
 Kingston (City, New York), Stadt im Ulster County, New York
 Kingston (Ohio), Ort im Ross County, Ohio
 Kingston (Oklahoma), Ort im Marshall County, Oklahoma
 Kingston (Pennsylvania), Borough im Luzerne County, Pennsylvania
 Kingston (Rhode Island), Census-designated place im Washington County, Rhode Island
Kingston in South Carolina, siehe Conway (South Carolina)
 Kingston (Tennessee), Stadt im Roane County, Tennessee
 Kingston (Texas), gemeindefreies Gebiet im Hunt County, Texas
 Kingston (Utah), Ort im Piute County, Utah
 Kingston (Washington), Census-designated place im Kitsap County, Washington
 Kingston (Wisconsin), im Green Lake County
 Kingston (Town, Green Lake County), Town(ship) in Wisconsin
 Kingston (Town, Juneau County), Town(ship) in Wisconsin

Kingston ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Kingston (* 1963), britische Schauspielerin
 Danny Kingston (* 1973), britischer Judoka
 Eddie Kingston, US-amerikanischer Wrestler

 Jack Kingston (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Kenny Kingston († 2014), US-amerikanischer Parapsychologe und Medium
 Kofi Kingston (* 1981; eigentlich Kofi Sarkodie-Mensah), ghanaischer Wrestler
 Laryea Kingston (* 1980), ghanaischer Fußballspieler
 Maxine Hong Kingston (* 1940), amerikanische Schriftstellerin
 Peter Kingston (* 1951), englischer Rugby-Union-Spieler
 Robert C. Kingston (1928–2007), US-amerikanischer General
 Sean Kingston (* 1990), US-amerikanischer Sänger
 Terry Kingston (* 1963), irischer Rugby-Union-Spieler
 William Henry Giles Kingston (1814–1880), englischer Schriftsteller
 Vera Kingston (1917–1996), britische Schwimmerin, siehe Vera Robinson

Siehe auch:
 Kingston Business School, Bildungseinrichtung in Großbritannien
 Kingston Technology, Computerspeicher-Hersteller
 Kingston Township
 Kingstown (Begriffsklärung)
 Kington
 HMS Kingston
 Viscount of Kingston